Grèzes kan syfta på:
 Grèzes, Dordogne
 Grèzes, Haute-Loire
 Grèzes, Lot
 Grèzes, Lozère